Feuerwehr-Zeitung ist der Bestandteil mehrerer Titel von Zeitschriften der Feuerwehren wie

 Österreichische Feuerwehrzeitung, 1865 und 1872 in Wien im Verlag von Anton Schweiger herausgegebenes Blatt